Torneig de tennis masculí: MercedesCup 2018
 Torneig de tennis femení: Porsche Tennis Grand Prix 2018